Zp 10 steht für:

 Zp 10, Zentrale Prüfungen am Ende der Klasse 10
 Zp 10, Zugpersonalsignal Türen schließen